Het ATP-toernooi van Newport 2013 (met de officiële naam Hall of Fame Championships 2012) werd van 8 tot en met 14 juli gespeeld.
Er werd gespeeld op de grasbanen van de International Tennis Hall of Fame in de Amerikaanse plaats Newport.

Het enkelspel werd gewonnen door Nicolas Mahut. Hij versloeg in de finale Lleyton Hewitt met 5-7, 7-5 en 6-3. Het dubbelspel werd gewonnen door Nicolas Mahut en Édouard Roger-Vasselin. Zij versloegen in de finale Tim Smyczek en Rhyne Williams met 6-7(4), 6-2 en [10-5].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Newport
ATP-toernooi van Newport